Este anexo contêm uma relação dos Senhores de Beaumont

Inês de Beaumont-Maine, vicondessa de Beaumont * c. 1230
João de Brienne, viconde de Beaumont * c. 1300
Luís de Brienne ou (Luís de Acra), visconde de Beaumont * c. 1230
Maria de Chamaillart, vicondessa de Beaumont * c. 1350
Raul VII de Beaumont-au-Maine, visconde de Beaumont
Ricardo I de Beaumont-au-Maine, visconde de Beaumont
Roberto de Brienne, visconde de Beaumont * c. 1280
Roscelin I de Beaumont-au-Maine, visconde de Beaumont
William Beaumont, visconde de Beaumont * c. 1430

Ligações externas 

Beaumont